Liesendahl steht für:
 Liesendahl (Burscheid), eine Ortschaft der Stadt Burscheid im Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen

Liesendahl ist der Familienname folgender Personen: 
 Heinz Liesendahl  (* 1926), deutscher Regisseur

Siehe auch:
 Liesendählke